El término avatar proviene del hinduismo, donde alude a una encarnación (con apariencia humana o animal, etcétera) de un dios que ha venido a la tierra para restablecer el dharma y salvar al mundo del desorden cósmico engendrado por los enemigos de los dioses (o sea los demonios); con frecuencia, representa al dios Vishnu;

Budismo
al Dalái Lama, considerado un avatar de Avalokiteshvara;

Lenguaje coloquial
desde el siglo XIX, se usa en sentido figurado como sinónimo de metamorfosis, transformación o reflejo de un objeto o de un individuo;
en idioma español, también significa vicisitudes: «los avatares de la vida»;

Astronáutica
Avatar, un proyecto de nave espacial de la Agencia India de Investigación Espacial;

Cine
Avatar, película muda estadounidense de 1916, extraviada, basada en la novela homónima de Théophile Gautier, de 1856;
Avatar, personaje de la película estadounidense Wizards, de 1977, dirigida por Ralph Bakshi;
Avatar, película de Singapur de 2004;
Avatar, película estadounidense del 2009, dirigida por James Cameron y la primera de una franquicia;
The Last Airbender, película estadounidense del 2010 basada en la serie de televisión Avatar: la leyenda de Aang;

Empresas 
 Avatar, una empresa de telecomunicaciones que basa sus desarrollos en software libre;

Informática
en Internet, un avatar, una representación gráfica asociada a un/a usuario/a para su identificación en un foro, un juego, un sitio web, etcétera;

Literatura
un pastiche literario en estilo parodia o en tono de sátira;
Avatar, novela de Théophile Gautier publicada en forma de folletos (doce) en Francia entre febrero y abril de 1856;
The Avatar, novela de ciencia ficción y fantasía publicada en 1978 por Poul Anderson, escritor estadounidense;
Avatar, una serie de novelas escritas por Richard Awlinson y James Lowder;
The Avatar Series (originalmente, The Avatar Trilogy), serie de novelas de fantasía publicadas entre 1989 y 1998 por Richard Awlinson y James Lowder;
Avatar Press, editorial estadounidense independiente fundada en 1996 por William A. Christensen que publica principalmente cómics bad girl (historietas de superheroínas rudas, violentas y con pechos y nalgas prominentes);
the Avatars, comunidad ficticia en la novela Echoes of the Great Song, publicada en 1997 por David Gemmell;  
Avatar, título de los libros 1 y 2, de la autoría de S. D. Perry, publicados entre mayo y junio del 2001, de la lista de novelas Star Trek: Deep Space Nine, basadas en la serie  de televisión del mismo título;
Avatar, novela de la serie estadounidense de televisión del 2001 Angel, de John Passarella;
Avatar, personaje de las novelas God's Debris (2001) y The Religion War (2004), de Scott Adams;
Avatars, trilogía de novelas de fantasía postapocalíptica publicadas en 2006-2008 por Tui Tamara Sutherland;
Avatar, The Last Airbender: The Rise of Kyoshi, la primera novela de las Crónicas del Avatar, publicada en 2019 por F. C. Yee y Michael Dante DiMartino;

Música 
 Avatar, banda sueca de heavy metal fundada en el 2001;
Avatar, tercer álbum de estudio de dicha banda;
 Avatar, álbum del 2004 de la banda holandesa Angels and Agony, de música electrónica futurepop;

Periodismo
 Avatar, periódico underground estadounidense publicado en Boston, Massachusetts, en 1967-1968;

Televisión 
 Avatar: la leyenda de Aang, serie de televisión animada transmitida por el canal Nickelodeon;
 Avatar, ser fundamental en el desarrollo de la trama de dicha serie;
 «Avatar», un episodio de la 8.ª temporada de Stargate SG-1;
 Avatar, monstruos que utilizan personajes de la serie de anime Inazuma Eleven Go;

Videojuegos 
 Avatar personaje principal de la serie de videojuegos de rol Ultima;
 Avatar: La leyenda de Aang, videojuego basado en la serie de televisión;
 Avatar o Mech Avatar, un andador bipodal de guerra de la hermandad de nod, en los juegos de la franquicia Command & Conquer;
 James Cameron's Avatar, el videojuego de la película homónima de James Cameron.